Příjmení Vlašín nese více osobností:

 Mojmír Vlašín (* 1954) – český zoolog, ekolog a politik
 Štěpán Vlašín (1923–2012) – český vysokoškolský profesor, literární kritik a historik
 ženská podoba jména s přechýlením
 Vlasta Vlašínová (1925–1977) – česká vysokoškolská učitelka a rusistka; manželka prof. Štěpána Vlašína

Česká příjmení